Albigeois ist eine geografische Bezeichnung, die sich sowohl auf eine Region als auch auf Bevölkerungsgruppen bezieht.

 Als Albigeois werden die Einwohner der Stadt Albi bezeichnet.
 Gleichzeitig ist es einer der in Frankreich üblichen Begriffe für die „Albigenser“ oder Katharer, deren Vernichtung als Albigenserkreuzzug (Croisade des Albigeois) in die Geschichte einging.
 Vom frühen Mittelalter bis in die Neuzeit bezeichnete Albigeois das Gebiet, das sich östlich von Toulouse zwischen dem Fluss Viaur im Norden, Lacaune und Saint-Amans-Soult im Osten, und Sorèze im Süden erstreckt, und damit die Diözesen Albi und Castres abdeckte und damit weitgehend dem heutigen Département Tarn entspricht. Bis zum 16. Jahrhundert war das Albigeois in die Vizegrafschaft Albi, die Vizegrafschaft Ambialet und die Grafschaft Castres aufgeteilt. Später wurde es ein Teil der Provinz Languedoc und grenzte dabei an Rouergue, Quercy, Armagnac und Haut-Languedoc.

Département Tarn